Иван Юкич (; 21 июня 1996, Витез) — боснийский футболист, полузащитник клуба «Сараево».

Карьера 
Юкич начал заниматься футболом в своём родном городе Витезе в возрасте 6 лет, а затем переехал с семьей в Дуги Рат в Хорватии, где он вступил в местный клуб. В возрасте 15 лет он перешёл в «Сплите», его профессиональный дебют состоялся 15 февраля 2014 года против «Динамо Загреб», в возрасте 17 лет. 7 декабря 2014 года он забил свой первый гол в дерби против «Хайдука» из Сплита. В 2016 году его отдали в аренду в «Имотски».

В июле 2017 года Юкич подписал двухлетнее соглашение с польским клубом «Корона». 17 июля того же года он дебютировал в матче против «Заглембе». Через две недели он забил свой первый гол за команду против «Краковии». Юкич покинул клуб в январе 2020 года.

23 января 2020 года Юкич подписал двухлетний контракт с боснийским клубом Премьер-лиги «Сараево». 22 февраля 2020 года он официально дебютировал за «Сараево» в лиге против «Тузла Сити». 1 июня 2020 года Юкич выиграл свой первый чемпионский титул с клубом, хотя после сезон был внезапно завершен из-за продолжающейся пандемии COVID-19 в Боснии и Герцеговине, после которой клуб второй раз подряд был объявлен чемпионом страны. 18 июня 2020 года он продлил контракт с клубом до июня 2022 года. 23 августа 2020 года Юкич забил свой первый гол за «Сараево» в ворота «Вележа».

21 мая 2014 года он сыграл единственный матч за юношескую сборную Хорватии в товарищеском матче против Франции, в котором вышел на поле на 88-й минуте. Юкич выступал за сборную Боснии и Герцеговины до 21 года под руководством главного тренера Винко Мариновича. Он сыграл пять матчей за сборную.

Статистика

Достижения 
  «Сараево»
 Чемпион Боснии и Герцеговины: 2019/20
 Обладатель Кубка Боснии и Герцеговины: 2020/21

Примечания

Ссылки 

Футболисты Хорватии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки ФК «Витез»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Имотски»
Игроки ФК «Корона»
Игроки ФК «Сараево»